Штакельберг Отто Владимирович (ум. 1831) — полковник (с 23 апреля 1806), командир Азовского мушкетерского полка (09.01.1803 — 03.01.1809).

26 апреля 1807 года награждён орденом Св. Георгия 4 степени № 760 — «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 26 и 27 января при Прейсиш-Эйлау, где, командуя баталионом, способствовал к поражению штыками».

Инспектор феодосийского карантина. 09.06.1829—22.06.1829 исполняющий должность Феодосийского градоначальника, статский советник.

Умер в 1831 году в звании генерал-майора в отставке.

Примечания

Литература 
 Костяшов Ю., Кретинин Г. Россияне в Восточной Пруссии. Биографический словарь. ч.1. Калининград. Янтарный сказ. 2001. стр.243

Отто Владимирович
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Феодосийские градоначальники